Schuster bezeichnet:

 einen Familiennamen, siehe Schuster (Familienname)
 einen Beruf, siehe Schuhmacher
 umgangssprachlich Schnaken, eine Zweiflüglerart
 umgangssprachlich Weberknechte, eine Spinnenart
 den Hauptgürtelasteroiden (2018) Schuster
 den Kometen C/1976 D2 (Schuster)
 einen Mondkrater, siehe Schuster (Mondkrater)

Schuster steht für die Orte:

 Schuster (Günzach), ein Ortsteil der Gemeinde Günzach im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Schuster & Sohn
 Shuster
 Villa Schuster